A.J. Pacher, propr. Andrew Joseph Pacher (1992) – cestista statunitense.
Alberto Pacher (1956) – politico italiano
Friedrich Pacher ( 1440 circa-1508) – pittore austriaco 
Michael Pacher (1435 circa-1498) –  pittore e intagliatore austriaco
Quentin Pacher (1992) – ciclista su strada francese